El nombre científico Phyllomanes puede referirse a:

 Phyllomanes , 1848, un género válido de insectos (Curculionidae, Insecta, Animalia).

 Phyllomanes , 1847, un género obsoleto de aves sinónimo de Vireo (Vireonidae, Aves, Animalia)